El Municipio 1 es el nombre de varios municipios principalmente en Estados Unidos:



Municipio 1 (condado de Benton, Arkansas);
 Municipio 1 (condado de Calhoun, Arkansas).

Municipio 1 (condado de Craven, Carolina del Norte);
 Municipio 1 (condado de Pamlico, Carolina del Norte);
 Municipio 1 Carthage (condado de Moore, Carolina del Norte);
 Municipio 1 Charlotte (condado de Mecklenburg, Carolina del Norte);
 Municipio 1 Edenton (condado de Chowan, Carolina del Norte);
 Municipio 1 Greenwood (condado de Lee, Carolina del Norte);
 Municipio 1 Harrisburg (condado de Cabarrus, Carolina del Norte);
 Municipio 1 North Marshall (condado de Madison, Carolina del Norte);
 Municipio 1 Patterson (condado de Alamance, Carolina del Norte);
 Municipio 1 South Marshall (condado de Madison, Carolina del Norte);
 Municipio 1 Tarboro (condado de Edgecombe, Carolina del Norte);
 Municipio 1 White Oak (condado de Jones, Carolina del Norte).

Municipio 1 (condado de Harper, Kansas);
 Municipio 1 (condado de Morris, Kansas);
 Municipio 1 (condado de Rooks, Kansas).

Municipio 1 (Nebraska)